Эли Абубакарович Исаев (род. 31 декабря 1964, Грозный, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель; действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, доктор экономических наук, заместитель руководителя Федерального казначейства.
Является автором ряда научных работ, статей и монографий.

Биография 

Родился 31 декабря 1964 в городе Грозном.

Образование 
В 1989 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт, в 2004 году — Финансовую академию при правительстве РФ, в 2007 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Докторскую диссертацию на тему «Модернизация системы и развитие потенциала региональных финансов Российской Федерации» защитил в 2011 году.

Деятельность 
C 1985 по 1987 год служил в Советской армии. С 1989 по 1994 год был заместителем директора мебельно-деревообрабатывающего комбината; с 1994 по 1996 год — главным инженером компании «Чеченснаб»; с 1996 по 1998 год — директором Центра новых технологий Международной инженерной академии; с 2000 по 2001 год — генеральным директором ЗАО «Чеченглавснаб».

С 2001 по 2002 год работал в Комитете Правительства Чеченской Республики заместителем, а затем и первым заместителем председателя.

В январе 2003 года Эли Исаев был назначен министром финансов Чеченской Республики. С ноября 2003 года — первый заместитель председателя правительства − министр финансов Чеченской Республики. С 29 апреля 2004 года — министр финансов Чеченской Республики. С мая 2004 года — заместитель председателя правительства − министр финансов Чеченской Республики.

В мае 2004 года Исаев был утвержден председателем комиссии, образованной правительством РФ, по рассмотрению заявлений граждан о компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике жилье и имущество. В октябре 2004 года, после избрания президентом Чечни Алу Алханова, Исаев был вновь назначен заместителем председателя правительства − министром финансов.

13 июля 2005 года Э. А. Исаев стал руководителем комиссии по урегулированию ситуации в станице Бороздиновская, где 4 июня 2005 года была проведена «зачистка», в результате которой пропали без вести 

Когда в апреле 2007 года новый президент Чечни Рамзан Кадыров реорганизовал правительство, сократив число заместителей премьера с восьми до трех, Эли Исаев потерял статус заместителя председателя правительства.

С сентября 2012 года он был заместителем руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. С июня 2016 года — заместителем руководителя Федерального казначейства.

Награды 
 Награжден орденами Александра Невского, Почета, Дружбы и «Родительская слава», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 Также награжден Благодарностью Президента Российской Федерации, Благодарностью Правительства Российской Федерации, Благодарностью Министра финансов Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Имеет награды Чеченской Республики.
 Заслуженный экономист Российской Федерации.

См. также 
 Чантийцы

Примечания

Ссылки 
 Исаев Эли Абубакарович — Биография
 Эли Исаев: Я хотел бы видеть в любом человеке порядочность
 Рустам Минниханов обсудил бюджетно-финансовую систему Татарстана с замглавы Федерального казначейства
 Министр финансов ЧР прокомментировал заявление по факту хищения в ЧР группой военных финансовых средств

Выпускники Харьковского национального университета строительства и архитектуры
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Выпускники Российской академии государственной службы
Доктора экономических наук
Председатели правительства Чечни